Instituto Nacional de Deportes se puede referir a:
Instituto Nacional de Deportes de Chile (IND).
 Instituto Nacional de Deportes (INDE) o (PANDeportes) de Panamá.
Instituto Nacional de Deportes de Venezuela (IND) de Venezuela.